Als selige Margareta, auch Margarete, Margarethe, Margaretha, werden bezeichnet:
 Margareta Colonna (1255–1280), Nonne (30. Dezember)
 Margareta Ebner (um 1291–1351), Mystikerin (20. Juni)
 Margarete von Savoyen (Selige) (1382–1464), Markgräfin von Montferrat, Dominikanerin (23. November, 25. November)
 Margarete von Lothringen (1463–1521), Herzogin von Alençon, Mitglied des dritten Ordens des Heiligen Franziskus (2. November)
 Margaret Pole, 8. Countess of Salisbury (1473–1541), englische Adlige und Märtyrerin (28. Mai)
 Margarete von Hohenfels, Benediktinerin (29. Oktober)

Siehe auch:
 Heilige Margareta